Союз 7К-ОК (О – орбитален, К – кораб) е първото поколение космически кораби Союз. Разработени са на базата на по-ранния проект Союз 7К и е предназначен за екипаж до трима космонавти. Основните задачи на космическия кораб се свеждат до орбитални и скачващи маневри. Системата за скачване е тип „Игла“ и се състои от два вида свързващи адаптери - пасивен и активен. Те нямат преходни люкове и служат само за механично свързване на двата апарата, а космонавтите преминават от единия в другия кораб през открития космос. Полетите от Союз 1 до Союз 9, са първите пилотирани и на тях космонавтите са без скафандри. 

Първият непилотиран тестов полет е Космос 133, изстрелян на 28 ноември 1966 г. По-късните пилотирани полети постигат първата пилотирана космическа станция в света (Союз 4 и Союз 5), съвместния полет на Союз-6, -7 и -8, както и продължителния полет на Союз 9.

Полети

Външни препратки 

  Подробна инфорамция за всички кораби „Союз“ в Енциклопедия Астронавтика.
  Страница на проектът „Аполо-Союз“.

Програма Союз